Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн района городского подчинения ЧЙЭошунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй.  Соревнования в спринте прошли свободным стилем.

Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменов.

Четвертьфинал 
В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменов, разделённые на 5 забегов по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Полуфинал 
В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменов, разделённые на 2 забега по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол квалификации на официальном сайте зимних Олимпийских игр